Termenul „Lauterbach” se poate referi la:

Baden-Württemberg
Lauterbach (Schwarzwald)

Hesa
Lauterbach (Hessen) oraș district (Vogelsberg)

Turingia
Lauterbach (Thüringen)

Austria 
 Lauterbach (Gemeinde Moorbad Harbach)
 Lauterbach (Gemeinde Karlstetten)

Toponime germane
Nume de familie germane